El término Ordenanza puede hacer referencia a: 

Ordenanza, tipo de norma jurídica
Ordenanza, conserje o bedel
Ordenanza, soldado que se ocupa de labores menores de servicio